Arvilla ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Arvilla (North Dakota), im Grand Forks County
 Arvilla (West Virginia), im Pleasants County